Henry Bourchier (1404–1483) – angielski arystokrata, 1. hrabia Essex
 Henry Bourchier (zm. 1540) – angielski arystokrata, 2. hrabia Essex
 Henry Bourchier (1587–1654) – angielski arystokrata, 5. hrabia Bath